«Приключения Нестерки» () — первый белорусский анимационный полнометражный фильм, выпущенный в 2013 году киностудией Беларусьфильм.

Сюжет фильма 
Мультипликационный фильм «Приключения Нестерки» режиссёра Игоря Волчека состоит из 8 историй, в которых главный герой Нестерка вместе со своим псом и котом попадает в разные ситуации, выходит с честью из них, спасает невесту из логова Змея и находит счастье. В основе фильма лежат белорусские сказки, и сам популярный герой легенд и преданий Нестерка является воплощением белорусских качеств: находчивый, добрый, веселый и немного незадачливый.

Работа над фильмом 
Работа над мультфильмом велась почти 10 лет разными художниками. Поэтому самое сложное, по словам режиссёра, было соединить серии в одну сквозную сюжетную линию. Фильм сделан для детей, чтобы «они не только развлекались, но и чему-то учились». Например, тому, что богатство не главное, а есть более важные ценности: «Надо смотреть под ноги. Часто клад лежит под ногами».

Фильм о Нестерке снят на белорусском и русском языках

Съёмочная группа

Примечания

Ссылки 
 На сайте кинокомпании Беларусьфильм
 Приключения Нестерки

Мультфильмы Белоруссии
Мультфильмы 2013 года
Мультфильмы студии «Беларусьфильм»
Фильмы Белоруссии 2013 года